Kreuzfeld ist ein Ortsname:
 Kreuzfeld (Malente), Ortsteil der Gemeinde Malente, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Kreuzfeld (Schrozberg), Weiler im zentralen Stadtteil von Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kreuzfeld (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen an der Leys, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Unterradlberg-Kreuzfeld, Ortslage von St. Pölten, Niederösterreich
 Kreuzfeld (Köln), in Planung befindlicher Stadtteil im Stadtbezirk Chorweiler, Köln, Nordrhein-Westfalen
 Kreuzfeld, bis 1933 Chroscziellen, Dorf im Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Chruściele, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: 
 Kreutzfeldt
 Creutzfeldt